Антоній Ян Святополк-Четвертинський (1744—1830) — польський шляхтич, депутат сейму
 Гедеон (Святополк-Четвертинський) (? — 1690) — єпископ Луцький і Острозький Константинопольського патріархату. З 1685 року — неканонічний єпископ Московської церкви з титулом Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі.
 Дмитро Святополк-Четвертинський (1777—1859) — польський освітній та громадський діяч.
 Захарій Святополк-Четвертинський (? — 1649) — руський (український) князь, військовий та державний діяч Речі Посполитої.
 Ілля Святополк-Четвертинський (? — 1640) — руський (український) князь, військовий та державний діяч Речі Посполитої.
 Святополк-Четвертинськ (Наришкіна) Марія Антонівна (1779—1854) — фрейліна, дружина обер-егермейстера Дмитра Наришкіна, фаворитка імператора Олександра I.
 Микола Святополк-Четвертинський (? — 1659) — князь, руський (український) магнат, військовий та державний діяч Речі Посполитої.
 Святополк-Четвертинські